Sósigenes nebo Sosigenes je jméno nebo název:

 Sósigenes z Alexandrie – řecký antický astronom, poradce císaře Caesara při reformě kalendáře
 Sósigenes (peripatetik) – řecký filosof, žil kolem roku 150 n. l.
 Sosigenes (kráter) – kráter na Měsíci pojmenovaný podle Sósigena z Alexandrie